«Миллион лет до нашей эры 2» () — французско-испанский художественный фильм, снятый режиссёром Жан-Жак Анно в 2007 году. Несмотря на неправильную русскую локализацию названия, не является продолжением одноимённого французского комедийного фильма «Миллион лет до нашей эры», а оригинальное название фильма можно перевести как «Его величество Минор».

Сюжет 
Действие происходит в догомеровской Греции на островке в Эгейском море в маленьком племенном посёлке. Главный герой Минор, умственно-отсталый парень живёт в свинарнике и занимается скотоложеством со свиньями, в том числе и с его матерью, которая переродилась в теле свиньи после смерти (по крайне мере он уверен в этом).  Минор забредает в волшебный лес, где встречает сексуально озабоченного фавна, так он всё время занимается сексом с нимфами, а когда никого по близости нет — с деревом. К концу первой встречи изнасиловал и Минора. Минор часто наведывался к фавну за советами впоследствии.

Однажды парень влюбляется в невесту местного кифареда и наблюдая за ней с дерева, срывается с ветки и погибает. Но к великому чуду он воскресает и получает дар ритора, а также здравого мышления. Местное население, сочтя это знаком богов, делает его местным царём, и тот в свою честь объявляет 50 дней безделья.

В итоге среди местного населения назревает недовольство, истощаются запасы еды. Минор начинает злоупотреблять своей властью и рушит здание семьи, чтобы перевести на холм идол с его изображением. После этого люди восстали против Минора и начали охоту на него…

Создание 

Это третий фильм Жака Анна, снятый на его родном языке после фильмов «Чёрное и белое в цвете» и «Удар головой» Данный фильм отличается необычностью сюжета и обильным количеством сексуальных сцен, а также сцены зоофилии и анального секса. По этой причине стал объектом жёсткой критики и имеет низкую общую оценку. Так, ряд критиков назвали фильм безумной фантазией режиссёра.

В ролях 

 Хосе Гарсия — Минор
 Венсан Кассель — Пан
 Серхио Перис-Менчета — Каркос
 Рюфюс
 Мелани Бернье
 Жан-Люк Бидо
 Клод Брассер

Ссылки 
 

Кинокомедии Испании
Кинокомедии Франции
Кинокомедии 2007 года
Фильмы Испании в жанре фэнтези
Фильмы Франции в жанре фэнтези
Фильмы StudioCanal
Фильмы Испании 2007 года
Фильмы Франции 2007 года